

Patronyme 

 Bertrand Louvel (1949-), magistrat français.
 Camille Louvel (1906-1987), coureur cycliste français. 
 Éric Louvel (1962-), coureur cycliste français.
 Jean-Marie Louvel (1900-1970), homme politique français.
 Jean-Pierre Louvel (1950-), président du Havre Athletic Club.
 Louis Pierre Louvel (1783-1820), assassin du duc de Berry.
 Nick Louvel (1981-), réalisateur, producteur et acteur américain.
 René Louvel (1802-1887),  vicaire général de l'évêché d'Évreux et supérieur du séminaire de Sées.
Benoît Louvel (1966-)Directeur Général du secteur Medico Social